Sliedrecht Sport – società pallavolistica femminile olandese
 Sliedrecht Sport – società pallavolistica maschile olandese